robot
 roboty przymusowe
 Roboty – film z 2004 roku
 Roboty – film z 2005 roku